Der Westliche Langschwanz-Schattenkolibri (Phaethornis longirostris), auch Langschnabel-Schattenkolibri,  ist eine Vogelart aus der Familie der Kolibris (Trochilidae). Die Art hat ein großes Verbreitungsgebiet, das etwa 540.000 Quadratkilometer in Mexiko, in den mittelamerikanischen Ländern Belize, Guatemala, Honduras, Panama und Nicaragua sowie den südamerikanischen Ländern Kolumbien, Ecuador und Peru umfasst. Der Bestand wird von der IUCN als „nicht gefährdet“ (least concern) eingeschätzt.

Merkmale 
Der Westliche Langschwanz-Schattenkolibri erreicht eine Körperlänge von etwa 16 bis 17 Zentimetern. Der 40 Millimeter lange gebogene Schnabels ist oben schwarz, während der untere Teil gelb ist. Das Oberteil ist überwiegend braun, wobei der Rücken bronze-grün getönt ist. Ein dunkler Fleck umrandet das Auge, welcher unter dem Auge von weißen Streifen durchzogen ist. Die Backen sind dunkel. Die Farbe des Unterteils ist ein verblasstes Gelbbraun. Den Hals zieren weiße Streifen. Der gestufte Schwanz ist schwarz mit weißen Sprenkeln, wobei die verlängerte Schwanzfeder weißlich ist.

Habitat 

Der Westliche Langschwanz-Schattenkolibri bevorzugt feuchte, modrige Waldböden, laubabwerfendes Immergrün, Waldränder sowie Sekundärwald. Man trifft ihn in Höhen bis 1800 Metern an.

Verhalten 
Der Westliche Langschwanz-Schattenkolibri bewegt sich nur in einem kleinen Territorium. Während er in Höhen zwischen einem und fünf Metern zwitschert, wedelt er mit dem Schwanz. Bestimmte favorisierte Futterpflanzen werden regelmäßig angeflogen.

Unterarten 
Bisher sind vier Unterarten anerkannt.

 Phaethornis longirostris longirostris (, 1843)
 Phaethornis longirostris cephalus ( & , 1848)
 Phaethornis longirostris sussurus , 1901
 Phaethornis longirostris baroni , 1897

Die ehemaligen Unterarten Phaethornis longirostris cassinii , 1866 und Phaethornis longirostris veraecrucis , 1910 werden heute als Synonyme betrachtet.

Die Unterart Phaethornis longirostris longirostris (Nominatform) kommt in Südmexiko vom Norden Oaxacas bis nach Nordhonduras vor. Die Unterart P. l. cephalus findet sich von Osthonduras bis in den Nordwesten Kolumbiens. Die Unterart P. l. sussurus ist im Norden Kolumbiens in den Bergen von Santa Marta zu Hause. Die Unterart P. l. baroni findet man im Westen Ecuadors bis in den Nordwesten Perus.

Früher wurde Phaethornis longirostris als Unterart des Östlichen Langschwanz-Schattenkolibris (Phaethornis superciliosus) (, 1766) geführt. Heute zählt er als eigene Spezies.

Des Weiteren wurde von Phaethornis longirostris der Mexikoschattenkolibri Phaethornis mexicanus mexicanus , 1897 und die Unterart Phaethornis mexicanus griseoventer , 1962 abgespalten.

Die Art griseoventer lebt im Westen Mexikos von Nayarit bis Colima. Schließlich ist die Art mexicanus im Südwesten Mexikos vom westlichen Teil Guerreros bis ins südöstliche Oaxaca beheimatet.

Etymologie und Forschungsgeschichte 
Adolphe Delattre beschrieb den Westlichen Langschwanz-Schattenkolibri unter dem Namen Ornismya longirostris. Delattre nannte keinen konkreten Fundort. Erst später wurde die Art der Gattung Phaethornis zugeordnet.

Der Begriff Phaethornis leitet sich aus den griechischen Wörtern  für „leuchtend, strahlend“ und  für „Vogel“ ab. Das Artepitheton longirostris ist ein Wortgebilde aus den lateinischen Wörtern longus für „lang“ und rostrum für „Schnabel“. Cephalus leitet sich vom griechischen Wort  für „Kopf“ ab. Das Wort sussurus hat seinen Ursprung im lateinischen Verb susurrare für „flüstern, summen“. Schließlich ist baroni Oscar Theodor Baron (1847–1926) gewidmet, der das Typusexemplar in Naranjal nahe dem Río Pescado gesammelt hatte.

Literatur 
 Thomas Schulenberg, Douglas F. Stotz, Daniel F. Lane: Birds of Peru. Princeton University Press, 2007, ISBN 978-0-691-04915-1, S. 238.
 
 Steven L. Hilty, William L. Brown: A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, 1986, ISBN 978-0-691-08372-8, S. 253.
 Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal: Handbook of the Birds of the World. Band 5: Barn Owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, 1999, ISBN 978-84-87334-25-2.

Weblinks 

 
 Factsheet auf BirdLife International

Einzelnachweise 

Kolibris